HMS Pegasus (1779) — 28-пушечный фрегат 6 ранга Королевского флота. Второй британский корабль, названный в часть Пегаса. С 1786 по 1789 год им командовал принц Вильям Генри, будущий король Вильгельм IV.

Постройка 
Заказан 21 февраля 1778 года. Название присвоено 19 мая. Заложен 20 июня 1778 года. Спущен на воду 1 июня 1779 года на королевской верфи в Дептфорде. Достроен 20 июля там же.

Служба

Война за независимость США 
1779 — вступил в строй в мае, капитан Джон Бэзли (); летом с флотом Харди; сентябрь, с эскадрой Бернетта, Северное море.

1780 — в составе флота Родни участвовал в снабжении Гибралтара; с ним же перешел в Вест-Индию; 17 апреля был при Мартинике; вернулся в Англию; июнь, капитан Джон Стэнхоуп ().

1781 — 15 января ушел на Подветренные острова; август, вернулся в Англию; 25 сентября совместно с HMS Rattlesnake взял 10-пушечный Deane.

1782 — 25-26 января был при Сент-Киттсе.

1783 — 24 января отбил грузовой транспорт (бывший шлюп) Allegiance; апрель, выведен в резерв и рассчитан; октябрь-ноябрь, подготовлен в отстой в Плимуте.

Межвоенные годы 
1784 — июль-сентябрь, малый ремонт в Плимуте.

1786 — март-май, оснащение в Плимуте; введён в строй в апреле, капитан герцог Кларенс (принц Вильям Генри); 4 июня ушёл на Ньюфаундленд.

1787 — перешёл в Новую Шотландию.

1788 — январь, подготовлен в отстой в Плимуте; март, выведен в резерв и рассчитан.

1789 — январь, возвращён в строй, капитан Герберт Сойер (); оснащение для заморской службы по апрель; ушёл на Ньюфаундленд.

1790 — 20 июня повторно ушёл на Ньюфаундленд; декабрь, капитан Уильям Дометт ().

1791 — январь-март, оснащение в Плимуте для службы в Канале; 19 июня ушёл на Ньюфаундленд;

Французские революционные войны 
1793 — апрель-июнь, оснащение в Плимуте; возвращён в строй в апреле, капитан Роберт Барлоу ().

14 июля с Флотом Канала вышел из Сент-Хеленс. 18 июля и после маневрировал западнее о-вов Силли. 31 июля кратковременно наблюдал французский форт, сблизиться не смог; 10 августа вернулся в Торбей. 23 августа Флот Канала вышел для сопровождения комбинированного ньюфаундлендского и вест-индского конвоя в своих водах. 27 октября вышел на поиск французов. 18 ноября короткая стычка стычка с французской эскадрой; к середине декабря вернулся с флотом в Спитхед.

1794 — 2 мая с флотом лорда Хау вышел из Сент-Хеленс; был при Первом июня, репетовал сигналы; 13 июня флот вернулся в свои порты; позже капитан Джордж Контесс ().

1795 — 14 февраля флот вышел для короткого крейсерства и охраны конвоев; капитан Росс Донелли (), эскадра в Даунс.

1796 — 12 мая у голландского побережья уничтожил 12-пушечные Echo и Gier.

12 мая фрегат HMS Phoenix, капитан Лоренс Холстед (), и 50-пушечный HMS Leopard у Текселя взяли голландский 36-пушечный фрегат Argo, в то время как Pegasus и бриг-шлюп Sylph преследовали 3 брига, сопровождавших Argo.

1797 — февраль, выведен в резерв и рассчитан.

1799 — в резерве в Портсмуте.

1800 — введён в строй в феврале, коммандер Джон Пенджелли (), (повышен из лейтенантов и переведён с куттера HMS Viper) командовал до 1805 года; февраль-март, приспособлен под войсковой транспорт; перешёл в Средиземное море (en flûte).

1801 — 8 марта−2 сентября Египетская экспедиция.

Наполеоновские войны 
1804 — вернулся в Англию.

1805 — Северное море, брандвахта в Харвиче.

1807 — поставлен в отстой в Чатеме.

1812 — в Ливерпуль(?).

1814 — октябрь, переделан в плавучую казарму новобранцев в Чатеме.

1816 — 28 августа продан в Дептфорде.

Ссылки 
 James, William. Naval History of the Great Britain
 Ships of the Old Navy

Примечания

Литература 
 Clowes, William Laird, et al. The Royal Navy: a history from the earliest times to the present, Vol. IV. London: Sampson Low, Marston & Co. 1899
 Winfield, Rif. British Warships in the Age of Sail, 1714 to 1792, Seaforth Publishing, London-St.Paul, 2007. ISBN 978-1-84415-700-6

Парусные фрегаты Великобритании
Суда по алфавиту